Нуэ́во-Баста́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Известен тем, что в 1709 году классик испанской архитектуры и создатель стиля чурригереско Хосе Бенито Чурригера  сделал в городке по единому стилевому  градостроительному плану  дворец, церковь и мануфактуру.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Nuevo Baztán 
 Nuevo Baztán, un Conjunto Histórico en Madrid 

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида